Aérolithe peut désigner :
 aérolithe, un synonyme de météorite, un objet solide tombé du ciel ;
 Bugatti Aérolithe ou Bugatti Type 57 Aérolithe, un prototype de voiture de sport de 1935.